De Zwitserse voetbalbeker 1998/99 (Duits: Schweizer Cup 1998/99) was de 74ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 4 augustus 1998 en eindigde met de finale op 13 juni 1999. FC Lausanne-Sport won de beker voor de negende keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 2-0 te winnen van Grasshopper Club Zürich. De treffers kwamen op naam van Paolo Diogo en Javier Mazzoni.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1998/99
Zwitsers voetbalelftal in 1998
Zwitsers voetbalelftal in 1999

1999
Bekervoetbal 1998/99